Мартин Каменецкий (; ? — 15 марта 1530) — гетман польный коронный 1520—1528, королевский дворянин (с 1508 г.), каштелян львовский (с 1512 г.), подкоморий саноцкий (1520—1528), воевода подольский (1515—1530), польный гетман коронный (1520—1528).

Биография 
Сын каштеляна саноцкого Генриха Каменецкого (1430—1488) и Катарины из Пенежков. Имел братьев: Николая, Генриха, Станислава, Клеменса, Мартина и трех сестер.

Служил в чине ротмистра в польских отрядах, охранявших юго-восточные границы. В 1508 г. во время русско-литовской войны (1507—1508 гг.) Мартин Каменецкий в лагере под Смоленском был назначен подкоморием саноцким. В 1509 г. участвовал в военном походе своего брата, великого гетмана коронного Николая Каменецкого в Буковину против молдавского господаря Богдана Слепого. В апреле 1512 г. Мартин Каменецкий участвовал и отличился в битве с крымскими татарами под Лопушном, где литовско-польской армией командовали Константин Острожский и Николай Каменецкий. За свои заслуги получил поздравительный лист от польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Старого. В 1516 г. воевода подольский Мартин Каменецкий вместе со Станиславом Лянцкоронским и Яном Творовским разгромил крымско-татарские «чамбулы» между Теребовлей и Подгайцами. В 1519 г. после поражения литовско-польского войска под командованием Константина Острожского и Станислава Ходецкого в битве с татарами под Сокалем Мартин Каменецкий был назначен командующим на южной польской границе, расставил отряды между Бужском и Заложцами. С 17 апреля 1520 г. в качестве польного гетмана коронного Мартин Каменецкий возглавил оборону южных границ в Подолии и на Руси. За военные заслуги Мартин Каменецкий получил во владение от польского короля Сигизмунда Старого имения в Русском и Подольском воеводствах. В 1516 г. Мартин Каменецкий основал собственный замок в Заложцах. С апреля 1520 г. Мартин Каменецкий, назначенный польным гетманом коронным, руководил обороной южных границ Польского королевства.

Умер в Кракове и похоронен на Вавеле.

Семья 
 Жена — Ядвига Сененская из Олесько, дочь Петра Сененского и Екатерины Бучацкой.
 Дочь — Барбара Каменецкая, жена надворного подкомория Николая Мнишка
 Дочь — Елизавета Каменецкая, жена Бернарда Мацеевского
 Сын — Иван (Ян) Каменецкий (1524—1560), ротмистр Обороны поточной

Ссылки 
 Генеалогия династии Мартина Каменецкого (поль.)
 Жизнеописание Мартина Каменецкого (поль.)

Мартин
Гетманы польные коронные
Воеводы подольские
Каштеляны львовские
Участники Русско-литовских войн
Похороненные в Кракове
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании